Мартюши — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Мартюши — деревня в Городокском районе Витебской области.

Россия 
 Мартюши — деревня в Новоржевском районе Псковской области.